Tekken pode ser:
 Tekken (série) - série de jogos eletrônicos
 Tekken - Arcade (1994), PlayStation (1995)
 Tekken 2 - Arcade (1995), PlayStation (1996),
 Tekken 3 - Arcade (1996), PlayStation (1998), Sega Dreamcast (2001)
 Tekken Tag Tournament - Arcade (1999), PlayStation 2 (2000)
 Tekken Card Challenge - WonderSwan Color (1999)
 Tekken Advance - Game Boy Advance (2002)
 Tekken 4 - Arcade (2001), PlayStation 2 (2002)
 Tekken 5 - Arcade (2004), PlayStation 2 (2005)
 Tekken 5: Dark Resurrection - Arcade (2005), PSP (2006), PlayStation 3 (2007)
 Tekken 6 - Arcade (2008), PlayStation 3 (2008), Xbox 360 (2009), PSP (2009)
 Tekken 6: Bloodline Rebellion - Arcade (2008), PlayStation 3 (2009)
 Tekken mobile - celular 2010
 Tekken (filme) - O filme (2010)
 Tekken: Blood Vengeance - Filme (2011)
 Tekken Tag Tournament 2 - Arcade (2011), Playstation 3, Xbox 360, Wii U (2012)
 Tekken 3D: Prime Edition - Nintendo 3DS (2012)
 Tekken Hybrid - Playstation 3 (2012)
 "Tekken Revolution" - Playstation 3 (2013)
 Tekken 7 - Playstation 4, Xbox One, PC (2017)

Desambiguação